15 может означать:

 15 — натуральное число между 14 и 16.
 15 год — год нашей эры.
 15 — популярная головоломка «Пятнашки».
 15 — студийный альбом группы Buckcherry.
 15 — альбом советской рок-группы «Урфин Джюс».
 15 — дебютный микстейп американской рэперши Bhad Bhabie.

См. также 
 Fifteen